Municipio de Lathrop puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lathrop (condado de Susquehanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Susquehanna.
 Municipio de Lathrop (condado de Clinton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Clinton.